Los cinognatos (Cynognathia, gr. "mandíbula de perro") son uno de los dos clados del infraorden Eucynodontia, el otro es Probainognathia. Cynognathus es el género más basal de estos dos clados y su dieta era carnívora. Están clasificados como sinápsidos, de los cuales los tritilodóntidos eran los más similares a los mamíferos. Los cinognatos puede identificarse por algunas sinapomorfias que comprenden un arco cigomático muy ancho que se extiende más arriba de la mitad de la órbita.

Los cinognatos son el clado más grande de terápsidos; vivieron desde el Triásico hasta el Cretácico Inferior. El más conocido de los cinognatos es Cynognathus. Sus restos fósiles se encontraron en Suramérica y la Antártida.

Taxonomía
Cladograma según un estudio de Liu y Olsen de 2010:

Referencias

Véase también 
 Evolución de los mamíferos

Cynodontia